Ихрам — многозначный термин:

 Ихрам — особое состояние духовной чистоты паломника, совершающего хадж.
 Ихрам — специальная одежда, которую мусульманские паломники надевают во время хаджа и умры.